Villalobos kan som auktorsförkortning betyda:

 Jose Luis Villalobos
 Francisco Villalobos

Robotskapade auktorsförkortningar